Lens ervoides är en ärtväxtart som först beskrevs av Giovanni de Brignoli di Brunnhoff och som fick sitt nu gällande namn av Loreto Grande. 

Lens ervoides ingår i släktet linser och familjen ärtväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Linser
ervoides